Эли́забет Ко́ртни Хе́ндриксон (; 3 июля 1979) — американская . Наиболее известна благодаря своим ролям Мэри Фрэнсис «Фрэнки» Стоун и Мэри Маргарет «Мэгги» Стоун в мыльной опере ABC «Все мои дети» (2001—2007), и Хлои Митчелл в мыльной опере CBS «Молодые и дерзкие», где она снимается с 2008 года.

Биография и карьера 
Хендриксон родилась в Нью-Йорке и изучала актёрское мастерство в Сиракьюсском университете, после чего перевелась в Фордхемский университет.

В 2012 году, спустя десятилетие работы в мыльных операх, Хендриксон получила свою первую номинацию на Дневную премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале. Помимо работы на дневном телевидении, Хендриксон в разные годы была гостем в прайм-тайм драмах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Детектив Раш» и «Мыслить как преступник».

С 29 июня 2019 года Хендриксон замужем за Робом Медером. У супругов есть дочь — Джозефин Джеймс Медер (род. 27 марта 2020).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Фордемского университета
Киноактрисы США